Molekulska formula -{C12H11NO}- se može odnositi na:

 1-Naftalenacetamid
 Pirfenidon